Torregalindo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torregalindo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Torregalindo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar